La notion de jauge est liée à celle de mesure, dans divers domaines.

Instrument de mesure 
Une jauge est un instrument de mesure. On trouve par exemple :
 la jauge de déformation, abusivement appelée « jauge de contrainte », exprimant une déformation mécanique en variation de résistance électrique ;
 la jauge Hibernia et la jauge Owen, pour mesurer la pollution ;
 la jauge d'épaisseur ;
 la jauge de charpentier, réglet gradué de  de long et de  de large, permettant de tracer les tenons et les mortaises de  et qui se porte dans la poche à mètre avec le double mètre et le crayon de charpentier ;
 la jauge Saugnac, pour mesurer l'évolution des désordres sur des ouvrages ou des constructions (fissure, déplacement, glissement, inclinaison) ;
 la jauge à carburant ou la jauge à huile sur une voiture automobile, servant à évaluer la quantité de carburant dans le réservoir, ou la quantité d'huile dans le carter ;
 la jauge connectée, permettant à l’utilisateur de visualiser la capacité de sa cuve avec un suivi fiable et continu en temps réel.

La jauge d'une salle de spectacle est sa capacité d'accueil du public (assis ou debout selon les cas) en fonction des caractéristiques du lieu et des règles de sécurité.

Physique 
 La jauge de Lorenz et la jauge de Coulomb sont des équations d'électromagnétisme.
 La théorie de jauge est une théorie des champs.
 Un boson de jauge est une particule élémentaire.
 L'invariance de jauge est une transformation des potentiels électromagnétiques ne modifiant pas les champs.

Domaine maritime 
 En architecture navale, la jauge brute est un règlement donnant la capacité de transport d'un navire en volume, de même que la jauge nette. Il s'agit d'une jauge de douane en tonneau ou mètre cube, à ne pas confondre avec le déplacement (poids exprimé en tonnes).
 Une jauge de course est un règlement imposé par une autorité nautique permettant de classer les voiliers lors d'une course à la voile.

Mathématiques 
 En analyse, une jauge est une fonction positive définie sur un intervalle réel, utilisée dans l'intégrale de Kurzweil-Henstock et dans les applications du lemme de Cousin.
 En géométrie et analyse convexe, la jauge d'un convexe est une fonction définie sur un espace vectoriel réel, à valeurs dans , généralisant la notion de norme.

Botanique et horticulture 
 La Jauge est une variété de noix de grande taille.
 La mise en jauge consiste à recouvrir légèrement de terre les racines d'une plantule ou d'un arbuste pour lui permettre d'attendre un repiquage ou une transplantation définitive.

Notes et références